El Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, durante los gobiernos de José María Aznar (legislaturas VI y VII), fue un departamento ministerial con competencias en ciencia. Existió con esta denominación durante los últimos cuatro años de gobierno, desde 2000 hasta 2004.

Titulares 
Los titulares del Ministerio de Ciencia y Tecnología fueron:
 Anna Maria Birulés i Bertran (27 de abril de 2000 – 10 de julio de 2002).
 Josep Piqué Camps (10 de julio de 2002 – 3 de septiembre de 2003).
 Juan Costa Climent (4 de septiembre de 2003 – 18 de abril de 2004).

Historia

Enlaces externos 
 Estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en boe.es.

Ciencia y Tecnología